Salvador Mammana Neto, een voormalige Braziliaanse voetballer
 Salva (Roemenië), een dorp in Roemenië